Boss, « chef », « leader », et plus rarement « patron » en anglais, peut faire référence à :

 dans le langage courant, un chef d'entreprise ou tout supérieur hiérarchique d'un salarié,
 un boss, dans le monde du jeu vidéo, un ennemi normalement plus puissant que les autres, à battre à la fin d’un niveau,

Boss peut également désigner :

Patronyme 
 Benjamin Boss (1880-1970), astronome américain, fils de Lewis,
 Daniel Boss (1983-), joueur professionnel suisse de hockey sur glace,
 Edith Boss (1966-), nageuse synchronisée suisse,
 Gilbert Boss, philosophe suisse et québécois,
 Javi Boss, DJ espagnol de musique électronique, mákina et gabber,
 Lewis Boss (1846-1912), astronome américain.

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur Starz.

Musique 

 , label de musique créé par JoeyStarr.
"The Boss", surnom de Bruce Springsteen.

Chanson 

 Bo$$, chanson de Fifth Harmony présente sur l'album Reflection sorti le  ;

 , chanson de Diana Ross présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Rick Ross présente sur l'album Trilla sorti le .

Album 

 , album de Magik Markers sorti le  ;

 , album de Diana Ross sorti le  ;
 , album de Jimmy Smith sorti le  ;
 , album de Timati sorti le .

Cinéma 

 , film indien de  sorti en 2006 ;
 , film indien de  sorti en 2011 ;
 , film indien de Anthony D'Souza sorti en 2013 ;

 , film muet américain d'Émile Chautard sorti en 1915 ;
 , film américain de Byron Haskin sorti en 1956 ;
 The Boss, film américain de Ben Falcone sorti en 2016.

Autre 

 Boss, entreprise (Boss Corporation) fabricant des pédales d'effets pour guitares et guitares basses ;
 Boss, cratère lunaire ;
 Boss, un parcours de montagnes russes en bois du parc Six Flags St. Louis ;

 The Boss, personnage de jeu vidéo dans la série Metal Gear.

Voir aussi 

 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre